Imperium Klińgońskie (ang.: Klingon Empire) – fikcyjna cywilizacja istniejąca we wszechświecie Star Trek. Jej rodzimą planetą jest Qo'noS, a mieszkańcami Klingoni.

Historia 

Według mitologii Klingonów założycielem Imperium jest Kahless Niezapomniany, który w przeszłości zjednoczył naród klingoński. Przez około sto lat, począwszy od pierwszego kontaktu Federacji z Imperium Klingońskim (rok 2218), obie potęgi bardziej lub mniej agresywnie ścierały się ze sobą. W 2267 r. omal nie doszło do całkowitego zerwania rozmów (interweniowali niecieleśni mieszkańcy planety Organia, którzy wymusili na Imperium i Federacji zawarcie paktu pokojowego). Potem na krótko Klingoni zawiązali porozumienie z Gwiezdnym Imperium Romulan, co zaowocowało wymianą technologii (m.in. urządzeń kamuflażowych i projektów okrętów). W 2293 r. otwarty został nowy rozdział w stosunkach federacyjno – klingońskich za sprawą eksplozji na Praxis, księżycu głównej planety imperium (Qo'noS), która spowodowała na planecie poważne zniszczenie środowiska. Jej następstwem była inicjatywa zakończenia trwającego prawie 70 lat sporu z Federacją z którą wyszedł Kanclerz Gorkon, zamordowany kilka dni przed rozpoczęciem konferencji pokojowej (Star Trek VI: Wojna o pokój). Jego córka i następczyni (klingoński wyjątek prawny, gdyż kobieta nie mogła być członkiem rady) z sukcesem doprowadziła do podpisania tzw. Porozumienia z Khitomer (planeta niedaleko romulańsko-klingońskiej granicy).

Pomimo nazwy "imperium", cywilizacja klingońska nie miała cesarza od 2069 r. Trzysta lat później klerycy z klasztoru na planecie Boreth stworzyli klon Kahlessa. Mimo rozpoznania fałszerstwa, klon został uznany za prawowitego spadkobiercę tronu i z pomocą Kanclerza Gowrona został "ceremonialnym" imperatorem.

W 2372 r. Imperium zareagowało na cywilne powstanie obalające Kardasjańskie Centralne Dowództwo, które oddało władzę Radzie Detapa. Podejrzewając, że w Radzie zasiadają zmiennokształtni (Dominium), siły klingońskie podjęły inwazję na główną planetę Unii kardasjańskiej w celu usunięcia Rady Detapa i umieszczenia klingońskiego nadzorcy. Atak potępiony został przez Federację, w wyniku czego Gowron wypowiedział Porozumienie z Khitomer, odwołał ambasadorów i wypędził obywateli Federacji z przestrzeni klingońskiej. Przez kilka następnych miesięcy trwały zbrojne potyczki, których wynikiem było m.in. zniszczenie USS Farragut. Po klingońskim ataku na placówkę Ajilion podpisano zawieszenie broni.

Kultura 

Klingoni charakteryzują się wojowniczością, poczuciem honoru, dumą oraz hołdowaniem tradycji. Zgodnie z klingońską mitologią dzięki tym cechom klingońscy wojownicy wytępili w przeszłości bądź uwięzili swoich bogów. Według tradycji dusza każdego klingońskiego wojownika musi po śmierci przekroczyć Rzekę Krwi, aby dostać się do Sto-Vo-Kor, gdzie czeka nań Kahless.

Linki zewnętrzne 
 

Organizacje uniwersum Star Trek

en:Klingon